Sea of Love est une chanson écrite par Phil Phillips et George Khoury et interprétée notamment par Robert Plant et The Honeydrippers. 
Sea of Love est le titre original anglais du film Mélodie pour un meurtre.